

Toponyme 
 Lezons, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Mazères-Lezons ;
 Mazères-Lezons, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme